Makemake puede referirse a:

Make-Make, el dios creador en la mitología pascuense;
Makemake, un planeta enano del sistema solar.